George Miller (cineasta) (na. 1945) — diretor e produtor australiano de filmes e seriados (Mad Max, Babe, Happy Feet) 
George T. Miller (n.1943) — cineasta australiano, diretor de televisão e produtor de The Man from Snowy River
George Bures Miller (n. 1960) — artista canadense
George Miller (futebolista liberiano) — jogador de futebol profissional
George Miller (futebolista escocês) (1939-2008) — futebolista escocês
George Arthur Miller (1867-1935) — jogador de pólo britânico
George A. Miller (n. 1920) — psicólogo estadunidense

Desambiguações de antropônimos